Amerikai Egyesült Államok
 Placer (Oregon)
 Placer megye, Kalifornia
 Fülöp-szigetek
 Placer (Masbate)
 Placer (Surigao del Norte)